Château du Mazeau (Creuse)
 Château du Mazeau (Haute-Vienne)